Ayr – miasto w Szkocji
 Ayr – rzeka w Szkocji
 Ayr – miasto w Australii, w stanie Queensland
 Point of Ayr – najdalej wysunięty na północ punkt Walii

Miejscowości w USA:
 Ayr – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Ayr – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Ayr (ang. Ayr Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Ayr (ang. Ayr Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Ayr (ng. Ayr Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fulton